Michael Starr peut désigner :

 Michael Starr (1910-2000), homme politique canadien en Ontario ;
 Michael Starr (né en 1950), acteur américain ;
 Michael Starr (1966-2011), musicien américain d'Alice in Chains ;
 Michael Starr (né en 1965), musicien américain de Steel Panther.

Voir aussi 
  (né en 1947), chanteur rock écossais